Lartigue kan syfta på:
 Lartigue, Gers
 Lartigue, Gironde